Friedrich Henke ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Henke (Mediziner) (1868–1943), deutscher Anatom, Pathologe und Hochschullehrer 
 Friedrich Henke (Politiker) (1878–1951), deutscher Politiker (SPD), MdBB